Die First Division 1975/76 war die 61. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum 21. Mal die Sliema Wanderers.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Msida Saint Joseph und Senglea Athletics die Absteiger Gżira United und FC Mosta. Msida war erstmals seit der Saison 1969/70 wieder im Oberhaus vertreten, Senglea spielte erstmals erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für UEFA-Teilnahme) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Playoff UEFA-Pokal 
Der Teilnehmer für den UEFA-Pokal wurde zwischen dem punktgleichen Dritten und Vierten entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

197576
Fußballsaison 1975/76